Фінкель Олександр:
 Фінкель Олександр Мойсейович (1899–1968) — мовознавець-русист.
 Фінкель Олександр Семенович (1975) — ізраїльський шахіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
єврейські прізвища